Ailson Feitosa (1988-), un athlète brésilien, spécialiste du sprint ;
 Djalma Feitosa Dias (1970-), connu comme Djalminha, un footballeur international brésilien ;
 Roseli Feitosa (1989-), une boxeuse brésilienne.